MYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Myitkyina (Birmania)